Галкін () — російське прізвище.
 Галкін Андрій Миколайович ( 1959) — юний актор радянського кіно.
 Галкін Віктор Павлович — Герой Радянського Союзу.
 Галкін Борис Сергійович ( 1947) — радянський і російський кіноактор
 Галкін Владислав Борисович — російський, радянський актор
 Галкін Володимир Васильович ( 1947) — український радянський діяч, апаратник. Депутат Верховної Ради УРСР 9—10-го скликань.
 Галкін Володимир Ісидорович (1880 — після 1931) — генерал-хорунжий Армії УНР.
 Галкін Володимир Олександрович — Герой Радянського Союзу
 Галкін Григорій Миколайович — Герой Росії.
 Галкін Григорій Сергійович (1924—2005) — український художник.
 Галкін Дмитро Прохорович (1926—2014) — директор металургійного комбінату, міністр чорної металургії УРСР. Депутат Верховної Ради СРСР 8—11-го скликань. Член ЦК КПРС у 1976—1981 р. Член Центральної Ревізійної Комісії КПРС у 1981—1990 р. Герой Соціалістичної Праці.
 Галкін Євген Володимирович — російський хокеїст
 Галкін Іван Микитович — Герой Радянського Союзу (1943)
 Галкін Костянтин Север'янович ( 1961) — радянський футболіст-аматор, російський футбольний та футзальний тренер.
 Галкін Кузьма Іванович — Герой Радянського Союзу
 Галкін Лев Абрамович (1913—1992) — радянський поет, прозаїк, драматург.
 Галкін Лев Федорович (1908—1961) — радянський діяч органів держбезпеки, міністр державної безпеки Туркменської РСР, генерал-майор. Депутат Верховної ради СРСР 3-го скликання.
 Галкін Максим Олександрович ( 1976) — російський артист естради, чоловік Алли Пугачової.
 Галкін Максим Геннадійович — російський хокеїст
 Галкін Михайло Васильович — Герой Радянського Союзу
 Галкін Михайло Петрович — Герой Радянського Союзу
 Галкін Новомир Георгійович (1925—1995) — альпініст; майстер спорту.
 Галкін Олексій Вікторович — Герой Росії
 Галкін Олександр Абрамович (1922—2022) — радянський і російський історик, політолог, дослідник націонал-соціалізму.
 Галкін Олександр Олександрович — український науковець, академік АН України
 Галкін Олександр Олександрович — російський шахіст, гросмейстер (1997).
 Галкін Олександр Юрійович — доктор біологічних наук.
 Галкін Павло Андрійович — Герой Радянського Союзу
 Галкін Павло Миколайович (1932—2014) — металург, директор Запорізького титано-магнієвого комбінату. Герой Соціалістичної Праці.
 Галкін Федір Ульянович — Герой Радянського Союзу.

Жінки 
 Галкіна Катерина Олександрівна (* 1997) — білоруська гімнастка. Багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи з художньої гімнастики.
 Галкіна Любов Володимирівна — російська стрільчиня, олімпійська чемпіонка.
 Галкіна Наталя Іванівна — американська фотомодель, актриса і продюсер російського походження.
 Самітова-Галкіна Гульнара Іскандерівна — російська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка.

Див. також 
 Галкін (хутір)

Примітки 

Російські прізвища
Прізвища-матроніми